Мя́нтюля () — финская фамилия. Известные носители:

 Мянтюля, Теро (род. 1991) — финский футболист.
 Мянтюля, Туукка (род. 1981) — финский хоккеист.
 Мянтюля, Ханна (род. 1975) — финский политик, член Парламента от партии Истинных финнов.